Il doppio del torneo di tennis ITF Women's Circuit Gainesville 2002, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Il tabellone di doppio dell'ITF Women's Circuit Gainesville 2002, torneo di tennis che faceva parte dell'ITF Women's Circuit nell'ambito dell'ITF Women's Circuit 2002, è stato vinto da Petra Rampre e Vanessa Webb (tds n. 1). In finale hanno sconfitto la coppia formata da Beau Jones e Anžela Žguna con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-4.

Teste di Serie

  Petra Rampre /  Vanessa Webb (campionesse)
  Ivana Abramović /  Eugenia Chialvo (primo turno)

  Ljudmila Skavronskaja /  Ilona Višnevskaja (primo turno)
  Tiffany Dabek /  Aneta Soukup (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

ITF Women's Circuit Gainesville 2002